Michel Pelchat (1935-2004), un homme politique français, membre de l'Union pour un mouvement populaire.
 Michel Pelchat (1938-1975), un coureur cycliste français.